Sparta Wortegem is een Belgische voetbalclub uit Wortegem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3895 en heeft blauw en wit als kleuren. De club werd opgericht in 1934 en speelt al heel zijn bestaan in de provinciale reeksen.

Resultaten

Bekende oud-spelers

 Dirk Geeraerd

Externe links
 Sparta Wortegem

Wortegem, Sparta
Sport in Wortegem-Petegem